Заклон:

 Заклон (фигурное катание)
 Заклон (горные лыжи)
 Заклон (оптика)
 Закло́н — манёвр ракеты после миномётного старта, заключающийся в её повороте вокруг поперечной оси с помощью специальных двигателей заклона для предотвращения повреждения пусковой установки при включении маршевого двигателя (см. БЖРК).

В словаре Даля заклон — «запад, закат, заход, вечер солнечный».